Таловское — село в  Шербакульском районе Омской области России. Входит в состав Славянского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» село возглавило образованное муниципальное образование «Славянское сельское поселение».

География 
Таловское находится  в юго-западной части Омской области, в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины .

Абсолютная высота — 113 м. над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 954 человек мужчин — 471, женщин — 483	(49,4 и 50,6 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 46 %, казахи	30 %  от общей численности населения в 969 чел..

Инфраструктура 
Администрация поселения.

Транспорт 
Подъездная автодорога "Шербакуль - Солнцево" - Таловское (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-599) длиной 14,427 км.

Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
	

Населённые пункты Шербакульского района